

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Dębówko – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Przytoczna 
 Dębówko – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Bartoszyce
 Dębówko – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno

Zobacz też 
 Dębówko Nowe, Dębówko Stare
 Dębowiec, Dębów, Dębówiec, Dębówka